Dies ist eine Liste der Lieder von Led Zeppelin. Die Stücke werden chronologisch nach den veröffentlichten Alben und ihrer Reihenfolge darauf dargestellt, sowie bei einigen Liedern eine als Vorlage verwendete Originalversion.

Einzelnachweise

Quellen 
 The Roots of Led Zeppelin Project
 Dave Lewis (Deutsche Übersetzung: Alan Tepper): Led Zeppelin: Story und Songs kompakt. Berlin: Bosworth Music GmbH, 2007.
 Jon Bream: Whole Lotta Led Zeppelin: The Illustrated History of the Heaviest Band of All Time. Edition Olms (1. September 2008). Ab Seite 270 beginnt die Discography by Scott Pearson.

Weblinks 
 Led Zeppelin

Led Zeppelin
!